Гастон Алфансо Браун (; род. 6 февраля 1967, , Антигуа и Барбуда) — четвёртый премьер-министр Антигуа и Барбуды с 13 июня 2014 года, лидер Лейбористской партии. Председатель Карибского сообщества
.

Биография 
Гастон Браун родился в  на острове Антигуа.

Пост премьер-министра 
По итогам парламентских выборов июня 2014 года лейбористы во главе с Брауном вернулись к власти после 10 лет оппозиции, получив 14 из 17 мест. 13 июня 2014 года Браун был приведён к присяге премьер-министра.
Переизбран после парламентских выборов марта 2018 года.

Примечания 

Премьер-министры Антигуа и Барбуды
Действующие руководители государств
Персоналии по алфавиту
Политики XXI века
Родившиеся в Антигуа и Барбуде